Мака́р Андре́евич Ба́биков (31 июля 1921, с. Усть-Цильма, Архангельская губерния, — 2 февраля 2009, Москва) — участник Великой Отечественной войны (разведчик 181-го особого разведывательного отряда Северного флота) и Советско-японской войны (главный старшина, командир взвода 140-го отдельного разведывательного отряда особого назначения Тихоокеанского флота). Герой Советского Союза (1945), полковник в отставке.

Биография 
В ВМФ с 1940 года. Окончил Объединенный учебный отряд Северного флота в начале 1941 года и служил красноармейцем 58-го отдельного артиллерийского дивизиона флота. С июня 1941 года участник Великой Отечественной войны на Северном флоте. С июня 1942 года служил в 4-м отдельном отряде моряков, на базе которого был сформирован 181-й особый разведывательный отряд штаба флота. В этом отряде был командиром отделения, командиром взвода. Участвовал в десятках разведрейдах в тыл противника. С 1942 года член ВКП(б). 

В период советско-японской войны в августе 1945 года высаживался с десантами в порты Юки (Унги), Расин (Расон), Гэндзан (Вонсан). Командир взвода отдельного разведывательного отряда особого назначения Тихоокеанского флота, главный старшина. 13 августа 1945 года со своими бойцами первым высадился в порту Сейсин (ныне — Чхонджин), прорвавшись в тыл противника. Десантники захватили мост, отрезав противнику пути отхода; Бабиков был ранен, но не оставил поле боя, за что позднее ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

С 1946 года в запасе. В 1946—1948 годах был секретарём Коми окружного комитета комсомола. В 1951 году окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) и вскоре был избран первым секретарём Коми окружного комитета ВЛКСМ. С 1955 года — начальник отдела в Управлении Комитета государственной безопасности по Коми АССР.

C 1959 года был первым секретарём Печорского городского комитета КПСС. С 1962 года — заместитель председателя Совета Министров Коми АССР. С 1963 года — в Москве, работал в аппарате ЦК КПСС, с 1965 года — в аппарате Совета Министров РСФСР. С 1986 года — на пенсии.

Скончался Макар Андреевич Бабиков 2 февраля 2009 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина
 Два ордена Красного Знамени
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Красной Звезды
 Орден «Знак Почёта»
 Медали, в том числе:
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Публикации 
 Морские разведчики. 1966
 На восточном берегу. 1975 и 1985
 Летом сорок первого. 1980 и 1985
 Отряд особого назначения. 1986
 Их не называли в сводках.  : ДОСААФ 1987. 160 с.
 Война в Арктике. 1991

Память 

Имя М. А. Бабикова носит школа в с. Усть-Цильма

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Лурье В. М. Военно-морская разведка СССР (1918— 1960-е гг.). Справочник. СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2009. — 264 с., ил

Ссылки 

Моряки Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Похороненные на Троекуровском кладбище
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Члены краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Первые секретари городских комитетов КПСС